Franciaország
Saint-Privé, település Saône-et-Loire megyében
Saint-Privé, település Yonne megyében